

Toponymie 
 Bonaparte est une ville canadienne située dans la province de la Colombie-Britannique.
 Lac Bonaparte est un lac situé en Colombie-Britannique.
 Rivière Bonaparte est une rivière en Colombie-Britannique.
 Bonaparte, une ville du comté de Van Buren, en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme 
Bonaparte est un nom de famille porté notamment par trois familles originaires d'Italie :

Les Bonaparte, maison impériale française 
 Napoléon Bonaparte (1769-1821), général, premier consul, puis empereur des français
 Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857), prince français, neveu de Napoléon Bonaparte, zoologue
 Charles-Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873), empereur des français

Les Bonaparte de Trévise 
La famille Bonaparte de Trévise a fourni des podestats à Vérone et à Padoue. Elle s'est éteinte en 1397 avec Servadius Bonaparte, prieur des chevaliers Gaudens.

Les Bonaparte de San Miniato et de Florence 
La famille Bonaparte de San Miniato est la moins connue. Vers 1570, elle a eu pour dernier représentant Jean Bonaparte, gentilhomme attaché aux Orsini.

La famille des Bonaparte de Florence se rattacherait à ces Bonaparte de San Miniato et eut pour dernier représentant l'abbé Grégoire Bonaparte. Ce dernier fut interné de nombreuses années pour trisomie et mourut en 1803, après avoir rencontré Napoléon Bonaparte et tenté en vain de convaincre ce dernier de favoriser la canonisation de son parent, l'abbé Bonaventure Bonaparte. L'abbé Grégoire Bonaparte a légué ses biens à Napoléon Bonaparte qui les a cédés à un établissement public de Florence.

Autres 
 Le Palazzo Bonaparte est un hôtel de Florence.
 Bonaparte (groupe) est un groupe électro-punk berlinois
 José Bonaparte (1928-2020), paléontologue argentin

Notes et références